Il Ministero delle Scienze e delle ICT (in lingua coreana Ministero delle Tecnologia delle Comunicazioni e dell’Informazione) è un’istituzione successiva al Ministero delle Scienze, degli ICT e del Future Planning, nominato dal governo sudcoreano nel 2017. L’obiettivo principale del ministero è quello di impostare, controllare e valutare polizze tecnologiche e supportare lo sviluppo e la ricerca scientifica. Inoltre si occupa anche di sviluppare le risorse umane e aiutare la “R&S” (Ricerca e Sviluppo) nella produzione e consumo di energia atomica; il Ministero ha anche il compito di pianificare l’informatizzazione nazionale, operare con il Korea Post (Servizio Postale Nazionale Coreano) e tiene sotto controllo le bande delle frequenze radio.

Storia 
Il Ministero fu creato dopo una riorganizzazione del piano governativo da parte della presidente Park Geun-hye per ottenere nuove risorse di crescita economica nel settore della scienza e dell’informatica.

Attività e scopi 
Il Ministero si cura del progetto di informatizzazione nazionale, per poter includere le nuove tecnologie in varie aree, inclusi il mercato tradizionale, l’agricoltura e i small-sized e medium-sized business. Le polizze sui new media, come il broadcast digitale e i canali satellitari, sono stati inclusi in questo Ministero, che punta anche ad inglobare altri 90mila posti di lavoro in business start-ups.

Il Ministero è anche responsabile di consegnare il Premio della Korea Science and Technology, insieme alla Federazione Coreana per le Società della Scienza e della Tecnologia (Korean FSTS).

Divisione interna 
Il Ministero comprende varie suddivisioni, tra cui quella impostate attualmente del controllo per il COVID-19 e del Supporto per le Nuove Digitalizzazioni.

Il Primo Vice Ministro tiene sotto controllo l'Ufficio di Coordinazione e quello delle Polizze per la Ricerca e lo Sviluppo; il Secondo tiene sotto controllo gli Uffici per le Tecnologie di Informazione e Comunicazione e per le Polizze del Network; oltre ai due Vice Ministri è presente una delegazione che si occupa dell'Innovazione per la Scienza e la Tecnologia.

Gestione della pandemia COVID-19 

Dal 2017 in poi, il Ministero ha fatto in modo di offrire e mettere in atto varie politiche riguardanti la crescita economica e l’innovazione sulla Ricerca e lo Sviluppo, nonostante le più recenti siano principalmente focalizzate sulla gestione della pandemia globale di COVID-19, che ha colpito la Corea del Sud in primo luogo insieme alla Cina negli ultimi mesi del 2019, informando i cittadini della pura gestione di essa.

In quest’ultima si tratta di come siano stati usati gli strumenti di ICT per appiattire la curva dei contagi relativi al COVID-19, come utilizzare i contatti mobili per supportare il testing prematuro dei contagi e il tracciamento di essi.

Il Governo ha provveduto a fornire applicazioni gratuite che contribuivano a segnalare i focolai nelle zone a rischio e a tenere in allerta i cittadini ricordando le norme di distanziamento sociale e di sicurezza da rispettare. I risultati dei testing risultavano successivamente come reperibili sulle apposite piattaforme nazionali e locali. È stato utilizzato un servizio mobile di broadcasting per diffondere messaggi di emergenza nazionali riguardo allo status della pandemia in atto, aiutando a rafforzare l’allerta e la consapevolezza sociale nei cittadini.

Lo smart working è stato messo in atto immediatamente, per evitare il contatto dal vivo sul posto di lavoro: il Governo Coreano ha messo in funziona un sito web per informare i lavoratori delle industrie riguardo ai loro piani di organizzazione dello Smart Working e della formazione a distanza. Oltretutto, sono stati abilitati meeting e conferenze in modalità virtuale, per incrementare ulteriormente le norme di distanziamento sociale.

Riguardo al campo medico, sono state sviluppate modalità di telemedicina grazie all'app Medihere, dove i pazienti potevano richiedere aiuto medico da remoto oppure prenotare un appuntamento con un medico in un ospedale apposito da loro selezionato. Inoltre, è stata istituita l’app Coronavirus 119, grazie alla quale potevano richiedere assistenza per eventuali sintomi da COVID-19: nel caso in quale i sintomi corrispondessero, i pazienti venivano collegati direttamente al 1339 per le emergenze.

Il Governo Coreano ha supportato l’uso delle ICT per prevedere la diffusione del virus nella nazione, identificando dati che possono essere utilizzati dagli scienziati per stabilire una rete di comunicazione fra loro, per osservare la diffusione macroscopica del virus e l'efficienza della misure di risposta ad esso.

Note

Voci correlate
 Ministero della giustizia (Corea del Sud)

Collegamenti esterni
 

Scienze